Il doppio  del Genoa Open Challenger 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Andre Begemann e Martin Emmrich erano i detentori del titolo ma hanno deciso di non partecipare a questa edizione.

Teste di serie

  Dustin Brown /  Horacio Zeballos (campioni)
  Johan Brunström /  David Škoch (primo turno)

  Jordan Kerr /  Travis Parrott (finale)
  Colin Ebelthite /  Adam Feeney (primo turno)

Tabellone

Note
 

Genoa Open Challenger 2011